Сафоновский сельский округ

Российская Федерация

Белгородская область 

 Сафоновский сельский округ Ивнянского района (до 2008 года)

Московская область 

 Сафоновский сельский округ Раменского района (1994—2006)

Казахстан

Атырауская область 

 Сафоновский сельский округ Курмангазинского района